Plaats in Indonesië
 Karang Gayam (Omben), een plaats in het bestuurlijke gebied Sampang in de provincie Oost-Java
 Karang Gayam (Blega), een plaats in het bestuurlijke gebied Bangkalan in de provincie Oost-Java

Zie ook 
 Karanggayam (doorverwijspagina)